Wolność i Niepodległość – polska młodzieżowa organizacja antykomunistyczna założona w stanie wojennym
 Wolność i Niepodległość – alternatywna nazwa polskiej organizacji konspiracyjnej „Wolność i Niezawisłość” założonej w 1945 r.